Диме́к (Dimech) — фамилия мальтийского происхождения. Известные носители:
 Димек, Винченцо (1768—1831) — мальтийский скульптор.
 Димек, Джанет Энн (род. 1951), более известная под псевдонимом Жанетт, — испанская певица.
 Димек, Люк (род. 1977) — мальтийский футболист.
 Димек, Мануэль (1860—1921), мальтийский философ, писатель, журналист и общественный деятель.
 Димек, Фрэнсис Дзаммит (род. 1954) — мальтийский политик.
 Димек, Шон (род. 2001) — мальтийский футболист.

Примечания

Комментарии